Duey ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Le Duey (* 1973), französischer Duathlet und Triathlet
 Henry Duey (1908–1993), US-amerikanischer Gewichtheber